Oosterkerk heißen die niederländischen Kirchengebäude

Oosterkerk (Amsterdam)
Oosterkerk (Groningen)
Oosterkerk (Hoorn)
Oosterkerk (Rotterdam)

Siehe auch:
 Oostkerk
 Osterkirche